Wildenburg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Landschaft:
 Wildenburger Land, historische Landschaft im Westerwald im äußersten Norden von Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Bahnhof Wildenburg, Ortsteil der Ortsgemeinde Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wildenburg (Friesenhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Wildenburg (Hellenthal), ein Ortsteil von Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Burgen:
 Burg Wildenburg (Eifel), Burg in der Eifel bei Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Wildenburg (Hunsrück), Burgruine im Hunsrück bei Kempfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Burg Wildenburg (Oberschwaben), abgegangene Burg bei Hagnaufurt, Gemeinde Ingoldingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burg Wildenburg (Wildenburger Land), Burg im Wildenburger Land über Wildenburg, Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Burg Wildenburg (Zug), Burgruine in der Gemeinde Baar, Kanton Zug
 Wildenburg, gebräuchlicher Umgangsname der Burg Wildenberg (Kirchzell) im Odenwald, Burgruine bei Preunschen, Gemeinde Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wildenburg (Wildhaus), Burgruine bei Wildhaus, Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Sonstiges:
 Wildenburg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Wildenburg (Bürvenich) Herzöglich-Jülicher Amtshaus bei Zülpich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Wildenburg im Idarwald bei Kempfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Wildenburg ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Hermann von Hatzfeldt-Wildenburg (1867–1941), deutscher Diplomat und Großgrundbesitzer

Siehe auch: 
 Wildenberg
 Wildburg